Raymond Brown (1874-1939) – attore statunitense 
 Raymond Brown – nuotatore canadese
 Raymond Brown – lanciatore del peso giamaicano
 Raymond Edward Brown (1928-1998) – presbitero cattolico e biblista statunitense
 Raymond Brady Brown (n. 1965) – cestista statunitense

 Ray Brown (1926-2002) – contrabbassista statunitense
 Ray Brown – giocatore di football americano statunitense
 Ray Brown – giocatore di baseball